Тегешевское сельское поселение — муниципальное образование в составе Урмарского района Чувашской Республики.

Административный центр — деревня Тегешево.

Населённые пункты 
В состав поселения входят деревни Тегешево, Козыльяры, Новое Муратово.

Ссылки 
 Официальный сайт

Муниципальные образования Урмарского района
Сельские поселения Чувашии